Уклета кућа на брду () америчка је антологијска натприродно-хорор-драмска веб телевизијска серија чији је творац и режисер Мајк Фленаган за стриминг услугу -{Netflix}-; продуцирана од стране -{Amblin Television}- и -{Paramount Television}-. Прва сезона је донекле базирана на истоименом роману Ширли Џексон. Радња серија се одиграва у две временске линије, пратећи пет одраслих браћа и сестара чија паранормална искуства у кући на брду настављају да их прогањају до данашњег дана и њихова сећања која приказују догађаје који су довели до кобне ноћи 1992. године када је породица побегла из куће. Ансамблске улоге чине Михил Хаусман, Елизабет Ризер, Оливер Џексон-Коен, Кејт Сигел и Викторија Педрети као одрасли браћа и сестре. Карла Гуџино и Хенри Томас тумаче родитеље Оливију и Хју Крејн, са Тимотијем Хатоном који се појављује као старија верзија Хјуа.

Премијера серије је била 12. октобра 2018. године на платформи -{Netflix}-. Уклета кућа на брду добила је критичко признање, посебно због својих глумачких, режијских и продукцијских вредности, а многи је називају „ефектном причом о духовима”. Друга сезона са другачијом причом и ликовима названа Уклета оловна кућа, базирана на новели Окретај завртња Хенрија Џејмса, изашла је 2020. године.

Радња 
У лето 1992. године, Хју и Оливија Крејн и њихова деца - Стивен, Ширли, Теодора, Лук и Елеонор (Нел) - преселили су се у кућу на брду како би обновили кућу и како би је продали и изградили сопствену кућу, коју је дизајнирала Оливија. Међутим, због неочекиваних поправки, они морају дуже да остану и почињу да осећају све веће паранормалне појаве, што је резултирало трагичним губитком и породицом која бежи из куће. Двадесет и шест година касније, Крејн браћа и сестре и њихов отуђени отац поново се уједињују након трагедије, а они су приморани да се суоче на то како је њихово време у кући на брду утицало на сваког од њих.

Референце

Спољашње везе 
 
 
  Уклета кућа на брду на Amblin Television
  Уклета кућа на брду на Paramount Television

Америчке хорор серије
Америчке серије које су се почеле приказивати 2018.
Телевизијске драме
Оригинални програми Netflix-а
Телевизијске серије на енглеском језику
Телевизијске серије студија Amblin Entertainment
Телевизијске серије студија Paramount Television
Хорор телевизијске серије